Mara Pavanelly, nome artístico de Zilmara Maria de Moraes Barros (Mirandiba, 17 de dezembro de 1988), é uma cantora de forró eletrônico e empresária brasileira. Ganhou reconhecimento nacional por ter integrado nas bandas Forrozão Tropykália, Garota Safada e Furacão do Forró. Atualmente, segue em carreira solo.

Biografia 
Mara deu início a carreira musical aos três anos de idade, cantando em shows de calouros em sua cidade natal, Mirandiba, Pernambuco. Anos depois, Pavanelly foi convidada para integrar os vocais da banda Cacau com Mel, tendo um bom reconhecimento na região local, ficando por três anos na banda.

Aos 14 anos, recebeu o convite para integrar os vocais do Forrozão Tropykália, ganhando reconhecimento em todo o nordeste com grandes sucessos, tendo grande projeção no cenário do forró eletrônico, após quatro anos na banda, Mara se desliga do Forrozão Tropykália e recebe o convite da banda Garota Safada, onde cantou por dois anos, emplacando também, vários sucessos.

Em 2008, Pavanelly deixa a banda interior e é contratada para integrar os vocais da banda Furacão do Forró, sendo responsável por vários sucessos da banda, como “Quem perde é você”, “Eu largo tudo”, “Pode parar”, entre outros.

Em 2014, Mara deu início a sua carreira solo,  gravando o seu primeiro DVD de divulgação, tendo todos os ingressos esgotados no Festival Folguedos na cidade de Teresina (PI), já seu segundo DVD foi gravado em São Luís (MA) comemorando seus 18 anos de carreira, para um público de mais de 15 mil pessoas. Mara tem alguns sucessos como, “Um dia”, “Nem tire a roupa”, “Ela te ama” e “Não era pra te amar”, já têm rendido enorme destaque a nível nacional.

Em 2022, Mara Pavanelly recebeu o Título de Cidadã Honorária de Fortaleza, na Câmara Municipal.

Ligações externas 

Cantores de Pernambuco
Cantoras do Brasil